Der Smart #1 ist ein batterieelektrisch angetriebenes Crossover-SUV, das von Smart in einem Joint Venture zwischen der Mercedes-Benz-Gruppe und der Geely Holding entwickelt und produziert wird. Es ist das erste Fahrzeug dieses Gemeinschaftsunternehmens. Auf Basis des #1 wurde im November 2022 in China der längere und flachere #3 vorgestellt. Die zum Geely-Konzern gehörende Marke Zeekr präsentierte im Februar 2023 zudem den auf dem #1 aufbauenden Zeekr X.

Geschichte

Concept #1 
Anlässlich der IAA wurde im September 2021 mit dem Smart Concept #1 ein erster Ausblick auf ein SUV von Smart gegeben. Die Serienversion debütierte im April 2022. Im Juni 2022 kam das Fahrzeug zunächst in China auf den Markt. Eine sportlichere Brabus-Variante folgte im August 2022. Die Markteinführung in Europa erfolgte im Februar 2023.

#1 Brabus

Technik 
Der Smart #1 basiert auf der von Geely entwickelten Elektrofahrzeug-Plattform Sustainable Experience Architecture (SEA). Der Heckmotor leistet 200 kW (272 PS) und bietet ein Drehmoment von 343 Nm. Der zusätzliche Frontmotor, der der Brabus-Version vorbehalten ist, leistet 115 kW (156 PS). Ein Lithium-Ionen-Akkumulator mit einem Energieinhalt von 66 kWh soll eine Reichweite nach WLTP von 420 bis 440 km ermöglichen. Der Onboard-Charger ermöglicht eine Wechselstrom-Ladeleistung von 22 kW. Gleichstrom-Laden ist mit einer Leistung von bis zu 150 kW möglich, wodurch das Fahrzeug innerhalb von 30 Minuten auf 80 % geladen werden kann. Neben einem klassischen Kofferraum mit 411 l Stauraum bietet der Smart #1, wie einige andere Elektroautomodelle auch, einen „Frunk“.

Sicherheit 
Im Herbst 2022 wurde der Smart #1 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im August 2022 wurden die ersten Smart #1 in Deutschland zugelassen. Bis Jahresende gab es 248 Erstzulassungen, davon 112 mit Allradantrieb (45 %).

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Elektroautomodell